Merscheid kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Merscheid-lès-Heiderscheid, ort, Diekirch, 
 Merscheid-lès-Putscheid, ort, Diekirch,